Бломберг () — фамилия и топоним немецкого происхождения. На одном из нижненемецких диалектов означает «цветочная гора».

 Бломберг — баронский род

Фамилия 
  (1788—1813) — прусский офицер, герой борьбы против Наполеона.
 Бломберг, Астрид (род. 1937) — шведская кёрлингистка.
 Бломберг, Вернер фон (1878—1946) — министр рейхсвера в 1933—1938, уволенный после дела Фрича-Бломберга.
 Бломерг, Вильгельм Артур — имя при рождении финского политика и журналиста Арттури Вуоримаа (1890—1972).
  (1820—1871) — немецкий художник и поэт XIX века.
 Бломберг, Зигфрид — рижский архиепископ с 1370 по 1374 год.
 Бломберг, Кейо (1917—1994) — финский шахматист.
  — американский теолог-евангелист.
 Бломберг, Маргарета (род. 1943) — шведская художница.
  (1888—1966) — американский инженер шведского происхождения.
 Бломберг, Рольф (1912—1996) — шведский исследователь, фотограф и продюсер документальных фильмов.
  (1948—) — американский бейсболист еврейского происхождения.
 Бломберг, Сигрид (1863—1941) — шведская художница.
 Бломберг, Эрик (1894—1965) — шведский поэт, переводчик и критик.

Топоним 
 Бломберг — город в Германии.
 Бломберг — коммуна в Германии.

См. также 
 Блумберг